Евгений Владимирович Мастрюков (род. 27 июля 1984 года) — российский игрок в хоккей с мячом, нападающий.

Биография 
Воспитанник димитровградского хоккея с мячом, первая команда - Черемшан; 
Первый тренер - Анатолий Александрович Лоханов.

1-ый мяч забил в 3 игре 1 декабря 2004 года в домашнем матче с командой Локомотив (7:1) на 59 минуте без ассистента. 
50-ый мяч забил в 51 игре 3 декабря 2006 года в домашнем матче с командой Волга (4:4) на 35 минуте с передачи Александра Гаврилова. 
100-ый мяч забил в 106 игре 27 декабря 2008 года в выeздной игрe с командой Локомотив (6:3) на 9 минуте с передачи Игоря Леденцова. 
150-ый мяч забил в 171 игре 25 ноября 2011 года в выeздной игрe с командой Динамо-Казань (4:6) на 87 минуте с передачи Дениса Цыцарова. 
200-ый мяч забил в 272 игре 25 декабря 2015 года в домашнем матче с командой Волга (7:3) на 25 минуте с передачи Дениса Слаутина. 
223-ий мяч забил в 309 игре 9 февраля 2017 года в домашнем матче с командой Кузбасс (3:3) на 12 минуте с 12 метрового.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата России среди старших юношей - 2000. 
 Серебряный призёр Всероссийских соревнований на Призы клуба Плетёный мяч - 1998.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России

В чемпионатах / кубках России забивал мячи в ворота 23 / 18(19) команд 

  Чемпионат России                 Кубок России
  1-2.Водник             = 21 мяч  1-2.Водник             = 8
  1-2.Динамо М           = 21      1-2.Старт              = 8
  3-5.Локомотив          = 15      3.Зоркий               = 7
  3-5.Старт              = 15      4-5.Волга              = 5
  3-5.Ак Барс-Динамо     = 15      4-5.Мурман             = 5
  6.Байкал-Энергия       = 14      6.Родина               = 4
  7-8.Волга              = 12      7.Динамо М             = 3
  7-8.Кузбасс            = 12       .Водник-2             = - (2)
  9-11.Строитель С       = 11      8-11.Строитель С       = 2
  9-11.Саяны             = 11      8-11.Металлург Бр      = 2
  9-11.Уральский трубник = 11      8-11.Ак Барс-Динамо    = 2
 12-13.Родина            =  9      8-11.Кузбас            = 2
 12-13.СКА-Heфтяник      =  9     12-18.БСК               = 1
 14.Сибсельмаш           =  8     12-18.Лесохимик         = 1
 15-17.Мурман            =  7     12-18.Маяк              = 1
 15-17.Зоркий            =  7     12-18.Зоркий-2          = 1
 15-17.Маяк              =  7     12-18.Енисей            = 1
 18.БСК                  =  5     12-18.Молодёжная
 19-20.СКА-Свeрдловск    =  4           сборная России    = 1
 19-20.Eнисeй            =  4     12-18.Уральский трубник = 1
 21-22.Мeталлург         =  2
 21-22.Лeсохимик         =  2
 23.XК Боровичи          =  1

Количество мячей в играх 

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 95 играх 
по 2 мяча забивал в 41 игре 
по 3 мяча забивал в 6 играх 
по 4 мяча забивал в 7 играх 

Свои 223 мяча забросил в 149 играх, в 160 играх мячей не забивал.

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 26 играх 
по 2 мяча забивал в 11 играх 
по 3 мяча забивал в 1 игре 
по 4 мяча забивал в 1 игре 

Свои 55 мячей забросил в 39 играх, в 47 играх мячей не забивал.

Примечания

Ссылки 
 Eвгeний Мастрюков на сайте ФХМР
  на сайте Bandysidan.nu

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Волга»
Игроки КХМ «Зоркий»
Игроки КХМ «Водник»
Игроки КХМ «Старт»
Игроки КХМ «Родина»